Richecourt ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:

Richecourt, Gemeinde im Département Meuse
Richecourt, Ortsteil der Gemeinde Aisey-et-Richecourt im Département Haute-Saône
Richecourt, Ortsteil der Gemeinde Mesbrecourt-Richecourt im Département Aisne